Kuropole – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kuropole.
 Kuropole – dawna osada wojskowa. Tereny na których leżała znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.